Wańkowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Melchior Wańkowicz (1892–1974), polnischer Journalist und Schriftsteller
 Walenty Wańkowicz (1799–1842), polnischer Maler